Purna (ciutat de l'Índia)
 Purna (riu de l'Índia)
 Purna (organització política aragonesista)